Sosha Lillelys Gornitzka är ett danskt clairvoyant medium, boende i Viborg, som titulerar sig Inkaprästinna och druid och hävdar att hon ända sedan barnsben har kommunicerat med djur, plantor, stenar och diverse övernaturliga väsen. 

Enligt tidningen Ekstrabladet  kommer hon den 6 oktober 2007 att hålla en seans med fotbollsspelarna i Brøndby IF inför bortamatchen mot Viborg FF.

Medier